Amsterdam har flere betydninger:
 Amsterdam – den største by og hovedstaden i Holland.
 Amsterdam (album) – et album af musikgrupen Bounty fra 2005.
 Amsterdam (band) – et band fra Liverpool, England
 Amsterdam (roman) – en roman af Ian McEwan fra 1998.
 Amsterdam (øl) – et hollandsk ølmærke
 Île Amsterdam, eller Amsterdam Island - en ø i det sydlige Indiske ocean
 Amsterdam (sang) – en single fra Nephews album Ring—i—Ring

Se også 

 Amsterdamhusene – bebyggelse i Frederikssund.
 Amsterdamtraktaten – EU-traktrat som trådte i kraft i 1999.